ontogeneza – nauka zajmująca się rozwojem organizmu, zespołem przemian zachodzących w ciągu życia organizmu, od momentu zapłodnienia do śmierci.
 ontogeneza minerałów – dziedzina mineralogi genetycznej zajmująca się badaniem wzrostu minerałów od zarodkowania do przemian wtórnych.